Raw Deal ist der Originaltitel folgender Filme:

 Flucht ohne Ausweg (1948), US-amerikanischer Kriminalfilm von Anthony Mann
 Der City Hai, US-amerikanischer Actionfilm von John Irvin aus dem Jahr 1986